David Licht (nascido século XX em Detroit, Michigan) é um baterista e membro fundador do The Klezmatics. Mudou-se para a cidade de Nova York em 1985 para ajudar a gerenciar um estúdio de gravação, juntou-se à banda Bongwater, e mais tarde conheceu Frank London com quem começou The Klezmatics.

http://www.allmusic.com/artist/bongwater-mn0000085723
http://www.allmusic.com/artist/david-licht-mn0000131094

Músicos dos Estados Unidos